Beni Enzar är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Beni Enzar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Beni Enzar är kuperad västerut, men åt sydost är den platt. Havet är nära Beni Enzar åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Beni Enzar.  Närmaste större samhälle är Nador,  km söder om Beni Enzar. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)